Малецкий, Малецки (, ; ; ;  — польская, украинская, венгерская и немецкая фамилия.

Известные носители

А 
 Малецкий, Александр (1901—1939 (?)) — польский спортсмен, олимпийский чемпион по фехтованию на Летних Олимпийских играх 1928 года.

В 
 Малецкий, Вильмош (1845—1924) — венгерский оперный певец (баритон) и вокальный педагог польского происхождения.
 Малецкий, Владислав (1836—1900) — польский художник-пейзажист.

Д 
 Дорис Малецки (род. 1952) — немецкая (ГДР) легкоатлетка, чемпионка Европы и Олимпийских игр в эстафете 4 по 400 м.

И 
 Малецкий, Иероним (1527—1583/1584) — польский богослов, переводчик, издатель, писатель.

К 
 Малецкий, Камиль (род. 1996) — польский профессиональный шоссейный велогонщик.

Л 
 Малецкий, Леонид (род. 1966) — советский и литовский боксёр.

М 
 Малецкий, Мечислав (1903—1946) — польский лингвист, славист, профессор Ягеллонского университета.
 Малецкий, Михаил Миронович (1900—1991) — украинский и болгарский живописец, иконописец, реставратор.

НПФЮ 
 Малецкий, Николай Леонидович (1946—2021) — советский и российский режиссёр игрового и документального кино.
 Малецки, Патрик (род. 1988) — польский футболист.
 Малецкий, Финеес Аронович (1854—1928) — старший газзан литовских караимов.

ЮЯ 
 Малецкий, Юрий Иосифович (1952—2018) — русский прозаик, критик, финалист премии «Русский Букер» (2007).
 Малецкий, Ян (около 1482—после 1567) — польский богослов, переводчик, издатель, поэт.

 Хагер-Малецкая, Божена (1921—2016) — польская врач, профессор, депутат Сейма.